Reinach kan syfta på:

Personer
 Adolf Reinach (1883–1917), tysk filosof och rättsfilosof
 Jacques de Reinach (1840–1892), fransk bankir 
Joseph Reinach (1856–1921), fransk-judisk politiker och journalist
Salomon Reinach (1858–1932), fransk-judisk arkeolog, filolog, konsthistoriker, religionshistoriker
Théodore Reinach (1860–1928), fransk filolog och fornforskare

Geografi

Schweiz 

 Reinach, Aargau, ort och kommun, 
 Reinach, Basel-Landschaft, ort och kommun, Bezirk Arlesheim,